Moris Foun (Tetum: Neues Leben) bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia in Comoro, siehe  Moris Foun (Comoro)
 eine Aldeia in Hera (Cristo Rei), siehe Moris Foun (Hera)
 eine Aldeia in Raimerhei
 eine Aldeia in Santa Cruz (Dili), siehe Moris Foun (Santa Cruz)
 einen Ort und eine Aldeia in Talimoro